Noesis bezeichnet:

 Noesis, philosophischer Begriff des Denkens
 Noesis (2007), US-amerikanischer Kurzfilm von Alexander Berezovsky
 Noesis (2009), britischer Animationskurzfilm von Sophie Klevenow
 Noesis (Wissenschaftszentrum und Technisches Museum), Museum in Thessaloniki